Kaufmannsmuseum steht für
 Kaufmannsmuseum (Haslach)
 Kaufmannsmuseum (Schweidnitz)